Díaz kan som auktorsförkortning betyda:

 Florentina Díaz
 Juan Angel Díaz
 Marta Aleida Díaz Dumas
 Maria Mónica Díaz
 Tomás Emilio Díaz

Robotskapade auktorsförkortningar